Це́зий-133 () — единственный стабильный изотоп химического элемента цезия с атомным номером 55 и массовым числом 133. Изотопная распространённость цезия-133 в природе составляет около 100 %.

C 1967 года явление перехода между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133 используется для определения одной из основных единиц измерения времени — секунды.

Образование изотопа 
Цезий-133 образуется в результате β−-распада нуклида ксенона 133Xe (период полураспада 5,2475(5) сут) и осуществления электронного захвата нуклидом бария 133Ba (период полураспада 10,51(5) года):

См. также 
 Цезий
 Изотопы цезия
 Атомные часы

Примечания 

Изотопы цезия
Мёссбауэровские изотопы